Plaats in Indonesië
Mukti Karya (Mesuji Makmur), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ilir van de provincie Zuid-Sumatra
Mukti Karya (Muara Lakitan), een plaats in het regentschap Mesuji van de provincie Lampung, Sumatra
Mukti Karya (Panca Jaya), een plaats in het regentschap Musi Rawas van de provincie Zuid-Sumatra